Буккери () — коммуна в Италии, располагается в регионе Сицилия, подчиняется административному центру Сиракуза.

Население составляет 2320 человек, плотность населения составляет 41 чел./км². Занимает площадь 57,43 км². Почтовый индекс — 96010. Телефонный код — 0931.

Покровителем населённого пункта считается святой Амвросий. Праздник ежегодно празднуется 7 декабря.

Ссылки 
 Официальный сайт населённого пункта